Дефицит може да се отнася за:
 Стоков дефицит
 Бюджетен дефицит
 Дефицит (филм) – български филм